Zweiteiler steht für:

 zweiteiliger Anzug aus Hose und Jacke bzw. Sakko
 Kostüm (Damenkleidung), Jacke mit einem Rock
 zweiteilige Badekleidung, siehe Bikini #Geschichte des Bikini
 zweiteiliges künstlerisches Werk, siehe Mehrteiler #Zweiteiler (Dilogie)

Siehe auch:
 Deux pièces
 Diptychon (Begriffsklärung)